Бодзанув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Плоцкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 8394 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бульково
 Гмина Мала-Весь
 Гмина Радзаново
 Гмина Слубице
 Гмина Слупно

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Мазовецкого воеводства